Александр Владимирович Романчук (род. 15 апреля 1959,  Луганск, УССР, СССР) — российский военачальник. Начальник Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ» с 2019 года, генерал-полковник (17.02.2023).

Биография 
Родился 15 апреля 1959 года в городе Луганске. Окончил Бакинское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета Азербайджанской ССР в 1980 году, Военную академию бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского в 1989 году, Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации в 2008 году.

С ноября 2003 по июль 2006 года — командир 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии имени Ю. В. Андропова.

С июня 2008 по июль 2009 года — заместитель начальника штаба 41-й общевойсковой армии. 

С июля 2009 по август 2010 года — начальник штаба 41-й общевойсковой армии, дислоцированной в Новосибирске.

С августа 2010 по январь 2011 года — исполняющий обязанности командующего войсками 29-й общевойсковой армии Восточного военного округа, в состав которого вошли воинские части бывшего СибВО, расположенные на территории Забайкальского края.

Указом Президента РФ от 9 января 2011 года назначен командующим 29-й общевойсковой армией.

22 февраля 2013 года присвоено воинское звание генерал-лейтенант.

В июле 2014 года назначен заместителем командующего войсками Южного военного округа. В 2016 году был главным военным советником в Сирии.

В 2019 году назначен начальником Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ».

Награды 

 Орден Мужества (2016) — за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленную при исполнении воинского долга
 Орден «За военные заслуги»
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с изображением мечей
 Медаль «Участнику военной операции в Сирии»
 Заслуженный военный специалист Российской Федерации

Литература

Примечания

Ссылки 
 На сайте Минобороны России. Командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников вручил орден Мужества генерал-лейтенанту Александру Романчуку
 На сайте БВОКУ 4-й батальон
 БВОКУ Маршал и генералы

Выпускники Бакинского высшего общевойскового командного училища
Выпускники Военной академии бронетанковых войск
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Командующие общевойсковыми армиями
Танкисты СССР
Танкисты России
Начальники Общевойсковой академии Вооружённых Сил Российской Федерации
Участники Второй чеченской войны
Участники военной операции России в Сирии
Награждённые медалью «За ратную доблесть»